GBC steht als Abkürzung für:

 Game Boy Color, eine Spielkonsole
 General Binding Corporation, US-amerikanischer Schreibwarenhersteller
 German Blade Challenge, eine Inline-Speedskating-Wettkampfserie
 Ghana Broadcasting Corporation, der staatliche Fernsehsender in Ghana
 Gibraltar Broadcasting Corporation, eine gibraltarische Rundfunkanstalt
 Grünauer BC, deutscher Fußballverein aus Berlin-Grünau
 Great Ball Contraption, ein aus individuell erstellten Modulen bestehender Kreislauf zum Transport von Kugeln
 GothBoiClique, ein amerikanisches Emo-Rap-Kollektiv, das durch den US-amerikanischen Rapper Lil Peep berühmt wurde

Abkürzung